In the City (Madness) - single
 In the City (The Jam) - album